Владимир Сергеевич Белов (, , Владимирская губерния — , ) — советский  и .

Биография 
Сын хорового дирижёра Сергея Павловича Белова, который преподавал в семинариях, работал в Киржаче, Костроме, Симбирске. Начал учиться музыке в Симбирском музыкальном техникуме у Е. М. Савёловой (ученицы А. Н. Есиповой). С 1922 г. продолжил занятия в Московской консерватории у С. А. Козловского, а с 1924 г. у Ф. М. Блуменфельда. Одновременно с 1925 г. начал работать концертмейстером в классах С. М. Козолупова, К. Г. Мостраса, Б. О. Сибора и других педагогов. Окончив консерваторию в 1929 году, занял место ассистента в классе своего наставника Блуменфельда, после его смерти в январе 1931 г. довёл класс до экзаменов (в числе выпускников Мария Гринберг). Затем работал ассистентом в классе Г. Г. Нейгауза, с 1935 г. доцент кафедры фортепиано; преподавал также в музыкальном училище при консерватории, а в 1970—1971 гг. — в Киевской консерватории. В разные годы учениками Белова были пианисты и педагоги Станислав Нейгауз, Борис Землянский, композиторы Андрей Волконский, Эдисон Денисов, Александр Кондратьев (Балтин).

В 1928—1938 гг. Белов был пианистом-солистом Московской филармонии и других концертных организаций, гастролировал по Советскому Союзу, однако в дальнейшем его карьера солиста по разным причинам практически прекратилась, и он сосредоточился на преподавательской деятельности. Кроме того, Белову принадлежит ряд фортепианных транскрипций (Фридерик Шопен, Сергей Рахманинов, Юрий Шапорин и др.), под его редакцией вышли издания некоторых фортепианных сочинений Шопена, Ференца Листа, Блуменфельда, отмеченные подробностью и тщательностью дополнительных указаний. Опубликованы воспоминания Белова о Блуменфельде (в книге «Воспоминания о Московской Консерватории», 1966) и о Станиславе Нейгаузе (в сборнике «Станислав Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы», 1988).

Этюды Блуменфельда в исполнении Белова вошли в состав грампластинки «Ученики Блуменфельда», выпущенной в 1990 году фирмой «Мелодия», наряду с записями Симона Барера, Владимира Горовица и Марии Гринберг.

Примечания

Литература 
 Поляков Л. Г. Дань памяти (вспоминая Учителей своих) // «Музыкальное просвещение», 2006, № 4.
 Московская консерватория. От истоков до наших дней. — М.: Прогресс-Традиция, 2005. — С. 55.
Московская консерватория 1866-1991. Издательство: Московская консерватория, Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки  «Музыка», 1991. Стр. 117.
Воспоминания о Московской консерватории. Гос. центр. музей муз. культуры им. М. И. Глинки ; [Сост. и коммент. Е. Н. Алексеевой и Г. А. Прибегиной] Издательство "Музыка", Москва 1966 год. Стр. 276-281.
Станислав Нейгауз "ВОСПОМИНАНИЯ ПИСЬМА МАТЕРИАЛЫ". Составление и общая редакция Н.Зимяниной. Москва "Советский композитор", 1988. Стр. 69-72.

Фотографии из архива В.С.Белова

Ссылки 
 Владимир Сергеевич Белов исполняет этюд Ф. Блуменфельда «На море» g-moll, соч. 14
 Виктор Карпович Мержанов вспоминает о Владимире Сергеевиче Белове
Ссылка на сайт с фотографиями из архива В.С.Белова: https://mareisen.wixsite.com/v-s-belov

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Музыкальные педагоги XX века
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище